Cibórium (kehely)
 Cibórium (oltármennyezet)